Strobilurus är ett släkte av svampar. Strobilurus ingår i familjen Physalacriaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Strobilurus